Памятник турецким воинам:

Азербайджан 
 Памятник турецким воинам — в Баку.
 Памятник турецким воинам — вдоль автомобильной трассы Баку—Шемахы в Гобустанском районе.
 Памятник турецким воинам — в посёлке Банк Нефтечалинского района.
 Памятник турецким воинам — в Сальяне.
 Памятник турецким воинам — в селе Губалы Балоглан Гаджигабульского района.
 Памятник турецким воинам — в селе Карамарьям Гёйчайского района.
 Памятник турецким воинам — в посёлке Дигях.
 Памятник турецким воинам — в Гяндже.

Россия 
 Памятник турецким воинам — в Севастополе.
 Памятник турецким воинам — в Тарки.